Емар:
Іспанське прізвище:
 Хуан Емар — чилійський письменник

 Французьке прізвище ()
 Гюстав Емар (1818–1883) — французький письменник пригодницького жанру
 П'єр-Лоран Емар (р. 1957) — французький піаніст.

 Топонім
 Емар — місто бронзової доби в Сирії.

Див. також 
 Емар де Бурбон
 Омар (значення)